Bosch (полное наименование Robert Bosch GmbH) — немецкая транснациональная инженерная и технологическая компания. Штаб-квартира находится в Герлингене, недалеко от Штутгарта, Германия.

Основные направления деятельности Bosch охватывают четыре бизнес-сектора: автомобильные технологии (оборудование и программное обеспечение), потребительские товары (бытовая техника и электроинструменты), промышленные технологии (электроприводы и системы управления), а также энергетику и строительные технологии. Благодаря своему автомобильному подразделению, на долю которого в 2020 году приходилось 59 % продаж, Bosch является крупнейшим в мире поставщиком автомобильного оборудования и запчастей.

В списке крупнейших компаний Fortune Global 500 за 2022 год Bosch заняла 108-е место.

В Группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и примерно 440 дочерних предприятий и региональных компаний приблизительно в 60 странах. Вместе с партнёрами в сфере продаж и обслуживания компания Bosch представлена почти в 150 странах.

История 
Компания Bosch была основана 15 ноября 1886 года в Штутгарте немецким предпринимателем и инженером Робертом Бошем (1861—1942) под названием «Мастерская точной механики и электротехники». В первые годы своего существования мастерская занималась в основном изготовлением и сбытом электрического оборудования.

В 1887 году компания Роберта Боша разработала первую систему зажигания от магнето и вскоре стала мировым лидером в системах зажигания. Наиболее востребованной эта продукция была в США, на них в 1914 году приходилось 70 % продаж компании, однако с началом Первой мировой войны вся зарубежная деятельность была прекращена.

В целях самостоятельного выпуска комплектующих для изготовления систем зажигания от магнето в 1909 году был открыт первый завод компании в Фойербахе. Автомобильный ассортимент компании пополнили автомобильная фара (1912—1913), электрический стартер (1914), клаксон (1921), стеклоочистители (1926) и указатели поворота (1928). В 1932 году компания приобрела у фирмы Junkers производство газовых колонок, а в следующем году была куплена компания по производству радиотехники Blaupunkt.

В период с 1933 по 1945 год предприятие было вовлечено в экономическую структуру национал-социалистического режима. Роберт Бош в 1937 году преобразовал предприятие из акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью, чтобы сохранить компанию исключительно в руках членов семьи. После окончания войны в 1945 году большинство предприятий Bosch лежало в руинах в результате воздушных налётов. Но Роберт Бош этого не увидел, он скончался 12 марта 1942 года.

В начале 1950-х годов были созданы подразделения бытовой техники и электроинструментов. Также большое внимание уделялось совершенствованию систем впрыска топлива, разработанные компанией системы использовались многими европейскими автопроизводителями, включая Volkswagen, Daimler-Benz и Volvo.

1970-е годы стали периодом начала международной экспансии Bosch, были созданы филиалы в Малайзии, Японии, Турции, США и Испании. В 1974 году в США был куплен завод по производству систем впрыска топлива. Важной разработкой компании в конце 1970-х годов стала антиблокировочная система ABS (серийно установлена на Mercedes-Benz W116 с 1978 года), а также электронный блок управления дизельным двигателем EDC (1986), CAN (промышленный стандарт построения компьютерных сетей, 1986) и навигационная система Blaupunkt TravelPilot (1989). На основе нескольких купленных компаний в 1989 году было создано телекоммуникационное подразделение Bosch Telecom.

В начале 1990-х годов были открыты филиалы в большинстве стран Восточной Европы, а также создано несколько совместных предприятий в Южной Корее и КНР. В числе разработок этого периода были программы электронной стабилизации ESP, система ТНВД, Common Rail (1997), система непосредственного впрыска бензинового топлива DI-Motronic (2000), системы помощи водителю, например, адаптивный круиз-контроль ACC (2000). Однако спад в автомобильной отрасли и рост конкуренции привели к падению выручки компании в 1993 году, а чистая прибыль неуклонно снижалась с 1989 года, как следствие начались сокращения персонала, на 8 тыс. в 1991 году и на 13 тыс. в 1993 году. Несколько улучшив своё положение, Bosch в 1996 году за 1,5 млрд долларов купила у  подразделение тормозных систем.

В 2001 году было продано телекоммуникационное подразделение и куплена компания по производству промышленного оборудования Mannesmann Rexroth. В 2003 году был куплен производитель водонагревателей Buderus. Первые гибридные автомобили с приводами компании Bosch выпущены на рынок в 2010 году, в том же году началось производство литий-ионных аккумуляторов. С 2011 года Bosch начала выпускать велосипеды и скутеры с электроприводом.

В январе 2020 года подразделение Bosch Packaging Technology стало компанией Syntegon. В июне 2021 года компания Bosch открыла в Дрездене свой новый завод по производству полупроводников, в который она инвестировала 1,2 млрд долларов, что стало крупнейшей суммой, потраченной на один проект. В апреле 2022 года Bosch объявила о приобретении Five.ai, стартапа в области автономного вождения.

В июле 2022 года Bosch сообщила, что в течение следующих четырёх лет она намерена инвестировать около 3 млрд евро в исследование и производство полупроводниковых чипов. Планируется открыть два новых предприятия в Дрездене и Ройтлингене. Компания не заинтересована в использовании новейших техпроцессов, а сосредоточится на 40- и 200-нанометровых чипах, используемых в автомобильной промышленности.

Собственники и руководство 

94 % акций компании Robert Bosch GmbH, по завещанию Роберта Боша, принадлежат благотворительному фонду Robert Bosch Stiftung, который, однако, не имеет права голоса в управлении компанией, а лишь получает от неё дивиденды (в 2021 году — 143 млн евро). Фонд занимается проектами поддержки образования, здравоохранения, взаимопонимания между народами, общества, культуры и науки.

Предпринимательская деятельность ведётся товариществом Robert Bosch Industrietreuhand (93 % голосующих акций), среди членов которого бывшие председатели правления Bosch, члены семьи Роберта Боша и влиятельные экономисты. Остальные акции принадлежат семье Бош (7 %) и компании Robert Bosch GmbH (казначейские акции, 0,64 %).

 Штефан Асенкершбаумер (Prof. Stefan Asenkerschbaumer) — председатель наблюдательного совета с начала 2022 года; также управляющий партнёр в компании Robert Bosch Industrie­treuhand KG, ранее был заместителем председателя правления группы.
 Штефан Хартунг (Dr. Stefan Hartung) — председатель правления с начала 2022 года.

Деятельность 
Подразделения по состоянию на 2021 год:
 Автокомплектующие — производство компонентов ходовой части и трансмиссии автотранспорта, автомобильной электроники, электромоторов, аккумуляторных батарей, сеть автомастерских (15 тыс. в 150 странах); 58 % выручки.
 Потребительские товары — электроинструменты и бытовая техника (дочерняя компания BSH Hausgeräte); 27 % выручки.
 Промышленные технологии — разработка и производство промышленного оборудования; 8 % выручки.
 Техника для дома — системы видеонаблюдения, сигнализации, обогреватели и кондиционеры, водонагреватели; 7 % выручки.
 Другая деятельность — дочерние компании в сферах здравоохранения и венчурного финансирования; менее 1 % выручки.

География деятельности:
 Европа — 53 % продаж (Германия — 20 %, Великобритания — 4 %, Франция — 4 %, Италия — 3 %);
 Азиатско-Тихоокеанский регион — 31 % продаж (Китай — 20 %, Япония — 3 %);
 Америка — 16 % (США — 12 %).

Основные компании группы Bosch 

 Bosch Automotive Service Solutions GmbH (100 %)
 Robert Bosch Automotive Steering GmbH (100 % с 2015)
 Robert Bosch Battery Systems GmbH (100 %)
 Robert Bosch Car Multimedia GmbH (100 %)
 Bosch Connected Devices and Solutions GmbH (100 %)
 Bosch eBike Systems
 Bosch Emission Systems GmbH & Co. KG (100 %)
 Bosch Engineering GmbH (100 %)
 Robert Bosch Fahrzeugelektrik Eisenach GmbH (100 %)
 BSH Hausgeräte GmbH (100 % c 2015)
 Robert Bosch Healthcare Solutions GmbH (100 %)
 Bosch.IO GmbH (100 %)
 Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH (100 %)
 Bosch Power Tec GmbH (100 %)
 Bosch Power Tools GmbH (100 %)
 Bosch Rexroth AG (100 %)
 Bosch Sensortec GmbH (100 %)
 Bosch Service Solutions GmbH (100 %)
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH (100 %)
 Bosch Sicherheitssysteme Montage und Service GmbH (100 %)
 Bosch SoftTec GmbH (100 %)
 Bosch Solarthermie GmbH (100 %)
 Bosch Thermotechnik GmbH (100 %)
 Robert Bosch Tool Corporation USA (100 %); дочерняя компания Dremel Corporation

 AIG Planungs und Ingenieurgesellschaft mbH (100 %)
 EM-motive GmbH (100 %)
 ETAS GmbH (100 %)
 Hawera Probst GmbH (100 %)
 ITK Engineering (100 %)
 sia Abrasives (100 %)

См. также 
 Dremel
 Buderus

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Транснациональные корпорации
Компании Германии
Компании Штутгарта
Производители автокомплектующих Германии
Электротехнические компании Германии
Производители электроники Германии
Производители бытовой техники Германии
Производители холодильников
Производители электроинструмента
Производители инструмента
Bosch